Kristfeld ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Kristfeld (auch Albert Christfeld; 1822–1900), deutscher Fotograf und Porzellanmaler
 Konrad Kristfeld (auch Konrad Christfeld; 1754–1829), deutscher Porzellanmaler und Arkanist
 Philipp Kristfeld (auch Philipp Christfeld; 1796–1874), deutscher Porzellanmaler